Antonio Chocano (1913-2009) – diplomatico e schermidore guatemalteco
 José Chocano (1929) – cestista peruviano
 José Santos Chocano (1875-1934) – poeta, scrittore e diplomatico peruviano
 Tito Chocano (1944) – politico peruviano